Jonathan Paredes (cyclisme), Colombien né en 1989 ;
 Jonathan Paredes (plongeon), Mexicain né en 1989.